Voici la liste des planètes mineures numérotées de 136001 à 137000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 136001 à 137000

136001-136100

136101-136200

136201-136300

136301-136400

136401-136500

136501-136600

136601-136700

136701-136800

136801-136900

136901-137000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000